

Persone
 Amedeo Bignami (1904-1954) – pilota automobilistico e imprenditore italiano
 Amico Bignami (1862-1929) – medico italiano
 Emilio Bignami (1829-1910) – patriota, scrittore e ingegnere italiano
 Enrico Bignami (1844-1921) – politico italiano
 Ernesto Adamo Bignami (1903-1958) – letterato, editore e docente italiano; fondatore della casa editrice omonima
 Galeazzo Bignami (1975) – politico e avvocato italiano
 Giovanni Bignami, propr. Giovanni Fabrizio Bignami, detto Nanni (1944-2017) – fisico, divulgatore scientifico e accademico italiano, direttore scientifico dell'ASI
 Giuseppe Bignami (1917-1942) – tenente del Genio Navale, medaglia d'oro al valor militare alla memoria
 Giuseppe Bignami (1799-1873) – poeta e musicista italiano
 Laura Bignami (1969) – politica italiana
 Luigi Bignami (1955) – giornalista scientifico italiano
 Luigi Bignami (1862-1919) – arcivescovo cattolico italiano
 Osvaldo Bignami (1856-1936) – pittore italiano
 Otello Bignami (1914-1989) – liutaio italiano
 Ugo Bignami (1869-1949) – generale italiano
 Vespasiano Bignami (1841-1929) – pittore, direttore d'orchestra e critico d'arte italiano

Società
 Edizioni Bignami – casa editrice di compendi da cui è derivato il termine colloquiale Bignami, sinonimo di riassunto di un libro

Altro
 Bignami (metropolitana di Milano) – stazione della Linea 5 della Metropolitana di Milano
 Rifugio Roberto Bignami – rifugio situato in Val Malenco nel comune di Lanzada, provincia di Sondrio